Lavie, auch Lavié, ist der Name folgender Personen und Unternehmen:

 Aliza Lavie (* 1964), israelische Politikerin
 Lisa Lavie (* 1983), kanadische Sängerin und Songschreiberin
 Miguel Lavié (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Oren Lavie (* 1976), israelischer Komponist, Musiker, Theaterschriftsteller und Regisseur
 Raúl Lavié (* 1937), argentinischer Tangosänger, Entertainer und Schauspieler
 A. Lavie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 La Vie
 Lavy